Куарта Сексион има више значења:

 Куарта Сексион (Сан Бартоло Којотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куарта Сексион (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куарта Сексион, Барио дел Оспитал (Сан Хуан Какаватепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куарта Сексион (Виља Техупам де ла Унион), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куарта Сексион (Којомеапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Куарта Сексион, Позиљи (Уејтлалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Куарта Сексион (Уизилан де Сердан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Куарта Сексион (Тепанго де Родригез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Куарта Сексион (Апизако), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Куарта Сексион (Јаукемекан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику